Chickasaw County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Chickasaw County Courthouse (Iowa), NRHP-Nr. 81000228
 Chickasaw County Courthouse (Mississippi)